Andrej Rublëv era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a quest'edizione del torneo.

In finale Gaël Monfils ha sconfitto Karen Chačanov con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Gaël Monfils (campione)
  Karen Chačanov (finale)
  Marin Čilić (semifinale)
  Frances Tiafoe (secondo turno)

<li>  Márton Fucsovics (primo turno)<li>
  Tommy Paul (quarti di finale)
  Laslo Đere (quarti di finale)
  Kwon Soon-woo (secondo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (semifinale)

 Aleksandar Vukic (primo turno)

Qualificati 

  Taro Daniel (secondo turno)
  Holger Rune  (primo turno)

 Jahor Herasimaŭ (quarti di finale)
 Francisco Cerúndolo  (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

 

Adelaide International 2022